FC Inter (Bulgarije), een Bulgaarse voetbalclub
 FC Inter Turku, een Finse voetbalclub
 FC Internazionale Milano, een Italiaanse voetbalclub
 FC Inter Sibiu, een voormalige Roemeense voetbalclub
 FK Inter Bratislava, een Slowaakse voetbalclub